Тарангул — топоним.

Населённый пункт 
 Тарангул — село в Северо-Казахстанской области Казахстана.

Реки 
 Тарангул — река в Актюбинской области Казахстана, приток Киялы-Бурти.
 Тарангул — река в Оренбургской области России, приток Уртабурти.

Озёра 
 Тарангул — озеро в районе Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Большой Тарангул — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.